John Crowley es el nombre por el que se conoce tanto a...

John Crowley, empresario ejecutivo de biotecnología estadounidense;
John Crowley, escritor estadounidense de literatura fantástica y ciencia ficción;
John Crowley, director irlandés de cine y teatro.